Терешко́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Терешкова, Анна Васильевна (род. 1969) — российский общественный и политический деятель, вице-мэр Новосибирска.
 Терешкова, Валентина Владимировна (род. 1937) — советский космонавт, первая женщина-космонавт Земли, Герой Советского Союза.
 Терешкова, Наталья Викторовна (род. 1985) — российская актриса.
 Терешкова, Ольга Алексеевна (род. 1984) — казахстанская легкоатлетка.

Другое
 Терешкова — кратер на Луне.